Staré Město (Città Vecchia in lingua ceca) può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Staré Město, distretto di Praga corrispondente al centro storico
Staré Město, città del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc 
Staré Město, città del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Staré Město, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Staré Město, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Staré Město, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice	 	
Staré Město pod Landštejnem, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale

Pagine correlate 
Staré Mesto, toponimo corrispondente in lingua slovacca